Richard Lewis (1947-) est un acteur américain.
 Richard Lewis (1914-1990) est un ténor gallois.
 Richard Lewis (1969-) est un homme politique néo-zélandais.
 Richard Lewis (1954-) est un ancien joueur de tennis britannique et actuel président de la Rugby Football League.
 Richard Lewis, né en 1947, humoriste américain.